Отчаянный — название фильмов.

 Отчаянный (фильм, 1947) — фильм-нуар американского режиссёра Энтони Манна.
 Отчаянный (фильм, 1995) — американо-мексиканский боевик Роберта Родригеса.